Felix Luz (Esslingen (Neckar), 1982. január 18. –) német labdarúgó, az 1. FC Saarbrücken csatára.

Források 
 

1982-ben született személyek
Élő személyek
Német labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A VfB Stuttgart II labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
Az FC St. Pauli labdarúgói
Az FC Augsburg labdarúgói
A Rot-Weiß Oberhausen labdarúgói
A Wacker Burghausen labdarúgói
Az SV Elversberg labdarúgói
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
Esslingen am Neckar-iak
Nagyon rövid sportcikkek